Энанбиэ́н (, , ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Пленёф-Валь-Андре. Округ коммуны — Динан.

Код INSEE коммуны — 22076.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 350 км к западу от Парижа, в 75 км северо-западнее Ренна, в 30 км к востоку от Сен-Бриё.

По территории коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1 339 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 777 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 585 были экономически активными, 192 — неактивными (показатель активности — 75,3 %, в 1999 году было 70,9 %). Из 585 активных работали 556 человек (307 мужчин и 249 женщин), безработных было 29 (15 мужчин и 14 женщин). Среди 192 неактивных 52 человека были учениками или студентами, 92 — пенсионерами, 48 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор